Arges (mythologie), een cycloop uit de Griekse mythologie
 Argeș (rivier), een rivier in het zuiden van Roemenië
 District Argeș, een Roemeens district (județ) in de historische regio 
 District Argeș (interbellum), een district van Koninkrijk Roemenië of Groot-Roemenië
 Argés, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
 FC Argeș Pitești, een voetbalclub uit de Roemeense stad Pitești
 ARGES (onderzoeksproject), onderzoeksproject op het gebied van energiezuinige verlichting opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven en Philips